Лутохин — фамилия.

Известные носители:
 Лутохин, Виктор Дмитриевич (1935—2022) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике и шахматам, заслуженный тренер РСФСР.
 Лутохин, Долмат Александрович (1885—1942) — российский и советский издатель, публицист.
 Лутохин, Егор Иванович (1765—1840) — вице-адмирал, член Адмиралтейств-совета.
 Лутохин, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 2158; 26 ноября 1809.
 Лутохин, Кузьма Иванович — глава Саратова в 1670 году.
 Лутохин, Юрий Петрович (1625—1692) — стрелецкий голова, стольник, посланник, полковник, командир (пристав) 1-го - Стремянного стрелецкого полка, участник подавления народных волнений на Средней Волге в период Крестьянской войны Степана РАЗИНА. Один из двух братьев ЛУТОХИНЫХ, которые командовали стрелецкими полками при царе Алексее Михайловиче.Юрий ЛУТОХИН- сын дьяка (1636 год); в 1640 году стряпчий одного из приказов московских стрельцов. Позднее стал головой самого главного стрелецкого пока – Стремянного. Обычно Стремянный полк сопровождал самого царя, а полковник Юрий Лутохин «ехал на Турском коне в бархатной ферезеи».